178 rok naszej ery
 178 rok przed naszą erą
 178 liczba naturalna
 galaktyka NGC 178
 planetoida (178) Belisana
 droga wojewódzka nr 178
 linia kolejowa nr 178
 178 Pułk Piechoty
 178 Pułk Piechoty (13 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 178 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 Fiat „Projekt 178”
 francuski samochód pancerny Panhard 178
 samolot Heinkel He 178
 rozpuszczalnik ekstrakcyjny Amina 9D-178